Garbatka peut désigner en Pologne :

 Garbatka, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Garbatka, village de la voïvodie de Mazovie